Bornhauser ist ein deutscher Familienname folgender Personen:

 Eugen Bornhauser (1887–1957), Coburger Oberbürgermeister
 Hans D. Bornhauser (1941–2016), deutscher Filmemacher und Schauspieler
 Patrick Bornhauser (* 1957), französischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Thomas Bornhauser (1799–1856), Schweizer Pfarrer, Publizist und Volksschriftsteller.

Siehe auch:
 Bornhäuser